Monte Rosa – masyw górski w Alpach
 Monte Rosa – góra na Antarktydzie
 MV „Monte Rosa” – niemiecki oceaniczny statek pasażerski z okresu międzywojennego, podczas II wojny światowej zarekwirowany przez Kriegsmarine, po wojnie w służbie brytyjskiej jako transportowiec „Empire Windrush”